Darius Vassell (1980) – ex calciatore giamaicano naturalizzato inglese
 Devin Vassell (2000) – cestista statunitense
 Kadene Vassell (1989) – velocista olandese
 Keith Vassell (1970) – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese con cittadinanza islandese
 Kyle Vassell (1993) – calciatore inglese naturalizzato nordirlandese
 Peter-Lee Vassell (1998) – calciatore giamaicano